Die Liste der Gemeinden in Tocantins enthält alle 139 Orte des Bundesstaates Tocantins in Brasilien, die nach dem Kommunalrecht ein município bilden. Die Liste enthält die Ergebnisse der Volkszählung von 2000 und der letzten Volkszählung von 2010, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden, für den Bundesstaat Tocantins gesamt: 1.383.445 Einwohner.

Neuere Schätzungen der Einwohnerzahlen werden zum 1. Juli eines Jahres durch das IBGE veröffentlicht, zuletzt zum 1. Juli 2017: für den Bundesstaat Tocantins gesamt: 1.550.194 Einwohner.

Neueste Schätzungen werden voraussichtlich zum 1. Juli 2018 und 1. Juli 2019 vorgelegt. Die nächste Volkszählung ist im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen.

Eine Besonderheit dieses Bundesstaates ist die teilweise sehr dünne Besiedlung, so hat die Gemeinde Lagoa da Confusão die vierfache Größe des Saarlandes, aber rechnerisch eine Besiedlungsdichte von unter einem Bewohner pro km².

Gemeinden 

Die Einträge sind primär nach Bevölkerungsgröße sortiert, sie lassen sich auch alphabetisch nach Ortsnamen sortieren, dabei gibt Spalte 1 die jeweilige Rangfolge nach der Schätzung 2017 an. Die Sortierung nach Meso- oder Mikroregion zeigt die zu diesen statistischen Einheiten gehörenden Gemeinden an.

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Weblinks 

 Portal der Regierung von Tocantins (portugiesisch)
 Censo 2010 Tocantins (PDF; 21 kB)

Einzelnachweise 

!
Tocantins
!